Trinia intermedia är en flockblommig växtart som beskrevs av John Stevenson och H.Wolff. Trinia intermedia ingår i släktet Trinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
intermedia